Ма́йкино — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Переслегинской волости.

География 
Расположена в центре района, на северо-западной границе райцентра Великие Луки и в 4 км к востоку от волостного центра Переслегино.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на начало 2001 года составила 418 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района